«Могилёвская» () — конечная станция Автозаводской линии Минского метрополитена в юго-восточном направлении, предыдущая станция на линии — Автозаводская на расстоянии 1,79 км. Открыта 5 сентября 2001 года. Пятая по загруженности станция метро в Минске — в среднем ей пользуется 47,5 тыс. человек в сутки.

История 
Станция проектировалась как «Социалистическая». Строительство длилось 7 лет, в ходе которого Партизанский проспект перекрывался лишь частично. «Могилёвская» стала двадцатой станцией Минского метрополитена и обеспечила транспортом жилой район улицы Байкальская, в котором проживает 100 тыс. жителей.

Конструкция 
Колонная станция мелкого заложения, трёхпролётная, с рядом круглых колонн. Станция двухуровневая: на нижнем расположена остановочная платформа, на верхнем — входные вестибюли и боковые пешеходные галереи.

Лестницы к вестибюлям начинаются ближе к центру посадочной платформы и отчасти расположены над ней. Благодаря этому, а также двухъярусному расположению служебных и технических помещений общая длина станционного комплекса была сокращена со стандартных для минского метро 280—300 метров до 138.

Интерьеры платформы, вестибюлей, пешеходных переходов выполнены с разделением пространства на функциональные зоны: зоны транзита, посадки и ожидания. Единое пространство двухъярусной платформенной части и вестибюлей с боковыми пешеходными галереями по горизонтали объединяется темой темно-синего подвесного потолка в центральном пролёте станции, а по вертикали разделяется на два яруса круглыми колоннами из светлого мрамора.

В отделке использованы португальский мрамор, гранит, алюминиевые подвесные потолки.

На «Могилёвской» впервые в Минске (а также впервые среди всех метрополитенов бывшего СССР) были установлены два лифта для инвалидов. Также над входами впервые в Минском метрополитене установлены павильоны арочной формы с применением ударопрочного стекла, которые защищают лестничные марши от дождя и снега.

Путевое развитие 
За станцией находится оборотный тупик и съезд в электродепо Могилёвское.

Вестибюли 
Выходы из двух вестибюлей станции ведут к Партизанскому проспекту, Ангарской улице, Дворцу спорта Минского автомобильного завода, автостанции «Автозаводская». В ночь с 5 на 6 июля 2011 года в один из входов на станцию в результате крупного ДТП врезался грузовик, из-за чего на несколько дней второй выход станции был закрыт на ремонт.

Возле метро планируется создание траснпортного хаба.

Музей 
11 сентября 2005 года был открыт музей Минского метрополитена, расположенный на верхнем ярусе станции. В центральной части располагается кабина машиниста, на колоннах развешены фотографии станций, с указанием названия и годом открытия.
Вход в музей метро от пяти человек, запись производится на официальном сайте. Проход бесплатный.

Галерея

Примечания 

Станции Минского метрополитена
Автозаводская линия метро (Минск)
Станции метрополитена, построенные в 2001 году